Ореховичи — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 3 км к северо-востоку от волостного центра Кирово.

В 2006—2007 годах в деревне проходили съёмки некоторых эпизодов фильма «Мы из будущего».

Примечания 

Населённые пункты Псковского района